Zapole (, Zapilla) – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie ratnieńskim.

Przypisy 

Wsie w obwodzie wołyńskim
Rejon ratnowski